Hauptlaboratorium bezeichnet:

 Hauptlaboratorium (Darmstadt), Gebäude in Darmstadt
 Hauptlaboratorium (Ingolstadt), Königliches Hauptlaboratorium in Ingolstadt